Poposauroidea — клада розвинених псевдозухій (архозаври ближчі до крокодилів, ніж до динозаврів). До нього входять попозавриди, шувозавриди, ктенозавриди та інші незвичайні псевдозухи, такі як ціанозух і лотозавр. Однак він виключає більшість великих хижих чотириногих "рауісухіїв", таких як рауісухіди та "престозухіди". Зараз ці рептилії є союзниками крокодиломорфів (предків крокодилів) у кладі, відомій як Loricata, яка є сестринським таксоном попозавроїдів у кладі Paracrocodylomorpha. Хоча це було вперше офіційно визначено в 2007 році, назва "Poposauroidea" використовувалася протягом багатьох років. Деякі автори називають цю групу Poposauridae, хоча ця назва часто використовується більш вузько для позначення родини, яка включає Poposauris та його близьких родичів.

Попозавроїди вимерли в кінці тріасового періоду разом з іншими некрокодиломорфними псевдозухами. Однак вони були одними з найрізноманітніших і найтриваліших представників некрокодиломорфних Pseudosuchia, з Xilousuchus, що жив біля самого початку тріасу, і Effigia, що зберігся майже до кінця тріасу. Попри високий рівень різноманітності та анатомічну невідповідність у Poposauroidea, можна визначити певні особливості клади, зокрема в будові морди та таза (стегна). Багато з цих особливостей є прикладами конвергентної еволюції з динозаврами, з двоногими попозавроідами, такими як попозавр і шувозавриди, які в минулому помилково приймалися за тероподних динозаврів.

Наведена нижче кладограма слідує за Nesbitt (2011) із назвами клад на основі попередніх досліджень.

Примітки 

Фауна тріасового періоду